Iko Iko – singolo delle Dixie Cups del 1965
 Iko Iko – singolo delle Belle Stars del 1982
 Iko Iko – singolo di Natasha del 1982
 Iko Iko – singolo dei Captain Jack del 2001
 Iko Iko (My Bestie) – singolo di Justin Wellington del 2019